Сент-Аньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сент-Аньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Сент-Аньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Сент-Аньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди